Айвен Салаверри (; ) — канадский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории. Выступал на профессиональном уровне в 1999—2013 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, К-1, Shooto, BAMMA и др. Тренер по единоборствам, обладатель чёрного пояса по БЖЖ, основатель и владелец бойцовского зала Ivan Salaverry MMA в Сиэтле.

Биография 
Айвен Салаверри родился 11 января 1971 года в городе Торонто провинции Онтарио, Канада.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в августе 1999 года, выиграв у своего оппонента досрочно в первом же раунде. Дрался в небольших промоушенах преимущественно на территории США, при этом из большинства поединков выходил победителем.

В январе 2001 года отметился выступлением в Японии в местном крупном промоушене Shooto, но потерпел здесь поражение — в первом раунде пропустил удар ногой с разворота от местного японского бойца Акихиро Гоно и оказался в нокауте.

Имея в послужном списке восемь побед и только два поражения, в 2002 году Салаверри привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации США Ultimate Fighting Championship — дебютировал в октагоне UFC в мае, выиграв техническим нокаутом в третьем раунде у россиянина Андрея Семёнова.

В сентябре 2002 года на турнире UFC в Анкасвилле встретился с американским борцом греко-римского стиля Мэттом Линдлэндом — противостояние между ними продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Линдлэнду.

В 2003—2004 годах сотрудничал с престижной японской организацией К-1, провёл ещё два боя в Японии, один из которых выиграл, а один проиграл.

Вернувшись в UFC, в октябре 2004 года на турнире в Атлантик-Сити взял верх над Тони Фриклундом, уже в начале первого раунда закрыл на нём «треугольник» и добился сдачи.

В апреле 2005 года на турнире UFC в Лас-Вегасе с помощью «треугольника» принудил к сдаче Джо Риггса, а спустя несколько месяцев по очкам уступил Нейту Марквардту. В это время Салаверри открыл собственный бойцовский зал Ivan Salaverry MMA в Сиэтле, где в последнее время проживал вместе с женой и двумя сыновьями.

В июле 2006 года техническим нокаутом победил Арта Санторе на турнире WFA: King of the Streets в Лос-Анджелесе.

В мае 2007 года на турнире UFC в Лас-Вегасе выиграл техническим нокаутом у Терри Мартина.

Снова дрался в UFC мае 2008 года, когда его соперником стал бразилец Розимар Пальярис. В середине первого раунда Салаверри попался на рычаг локтя и вынужден был сдаться, а вскоре после этого поражения сообщил о завершении спортивной карьеры, заявив, что больше не будет выступать как профессиональный боец.

После достаточно длительного перерыва в мае 2011 года Айвен Салаверри всё же вернулся в ММА, заменив травмировавшегося Фила Барони в бою с Мэттом Эвином на турнире британской организации BAMMA в Лондоне. Тем не менее, этот бой проиграл единогласным судейским решением.

В июле 2012 года дрался в Ирландии на турнире Cage Contender, был дисквалифицирован во втором раунде за нанесение запрещённого удара ногой по лежачему сопернику.

В ноябре 2013 года одержал победу на небольшом домашнем турнире Cage Warrior Combat в штате Вашингтон, после чего окончательно завершил карьеру бойца и полностью посвятил себя тренерской работе.

11 декабря 2015 года был удостоен чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, получив его из рук обладателя пятого дана Марселу Алонсу.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 14-9
| Джером Джонс
| Единогласное решение
| Cage Warrior Combat 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кент, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-9
| Фрейзер Опи
| DQ (запрещённый удар)
| Cage Contender XIV
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Дублин, Ирландия
| Дисквалифицирован за удар ногой по лежащему сопернику.
|-
| Поражение
| align=center| 13-8
| Мэтт Эвин
| Единогласное решение
| BAMMA 6: Watson vs. Rua
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-7
| Розимар Пальярис
| Сдача (рычаг локтя)
| UFC 84
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:36
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-6
| Терри Мартин
| TKO (слэм и удары)
| UFC 71
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:04
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 13-5
| Арт Санторе
| TKO (удары руками)
| WFA: King of the Streets
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:18
| Лос-Анджелес, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-5
| Нейт Марквардт
| Единогласное решение
| UFC Ultimate Fight Night
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 12-4
| Джо Риггс
| Сдача (треугольник)
| UFC 52
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:42
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 11-4
| Тони Фриклунд
| Сдача (треугольник)
| UFC 50
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:36
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-4
| Халиуны Болдбаатар
| Единогласное решение
| K-1 Beast 2004 in Niigata
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Ниигата, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-4
| Рене Розе
| TKO (вывих пальца руки)
| K-1 Survival 2003 Japan Grand Prix Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:42
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 9-3
| Мэтт Линдлэнд
| Единогласное решение
| UFC 39
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Анкасвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Андрей Семёнов
| TKO (удары руками)
| UFC 37
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:27
| Боссьер-Сити, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Джон Ренкен
| TKO (удары)
| HOOKnSHOOT — Overdrive
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:23
| Эвансвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Джейсон Ригсби
| Решение судей
| HOOKnSHOOT — Kings 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Эвансвилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Стив Хит
| TKO (рассечение)
| IFC — Warriors Challenge 15
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:54
| Оровилл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 5-2
| Дэн Корпстейн
| KO (удары коленями)
| AMC: Revenge of the Warriors
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Рочестер, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-2
| Акихиро Гоно
| KO (удар ногой с разворота)
| Shooto — To The Top 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:06
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Дэн Корпстейн
| Сдача (удары руками)
| AMC — Path of the Warrior
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:52
| Киркланд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-1
| Адам Райан
| KO (удары руками)
| Western Canada’s Toughest 2
| 
| align=center| N/A
| align=center| N/A
| Ванкувер, Канада
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Джейсон Дерра
| Сдача (рычаг локтя)
| UFCF — Everett 1
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Эверетт, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Аугги Педекен
| Единогласное решение
| SuperBrawl 17
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Питер да Силва
| Сдача
| PPKA: Wenatchee
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Уэнатчи, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Канады